Spacer è un singolo della cantante francese Sheila, pubblicato nell'ottobre 1979 come primo estratto dal secondo album in studio King of the World.

Descrizione 
Il brano, uscito quando la cantante era membro del gruppo Sheila & B. Devotion, è stato scritto e composto dal gruppo musicale statunitense Chic.

Successo commerciale 
Questa canzone ebbe un notevole successo sia in Europa che nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti.

Video musicale 
Il videoclip mostra la cantante con il suo gruppo vestiti d'argento che si esibiscono in concerto con due spade in mano.

Classifiche

Altri utilizzi 
Un sample del brano è stato utilizzato nel singolo Crying at the Discoteque degli Alcazar del 2001.

Note

Collegamenti esterni